Імам (إمام — стояти попереду, ватажок) — голова мусульманської громади, духовний керівник, людина, яка керує молитвою в мечеті . 
 Імам Шаміль (1797 —1871 ) — керівник національно-визвольної боротьби (газавату) народів Північного Кавказу під час Кавказької війни 
 Імам Алімсултанов — чеченський співак
 Імам Мустафаєв (İmam Daşdəmir oğlu Mustafayev; 1910-1997) — радянський та азербайджанський партійний діяч 
 Бендер-Імам-Хомейні (بندرامام خمینی), раніше Бендер-Шахпур — місто на півдні Ірану в провінції Хузестан . 
 Імам Реза — 8-й імамітський імам . Нащадок пророка Мухаммеда і Алі ібн Абі Таліба. 
 Імам Казим - 7-й імамітський імам. Нащадок пророка Мухаммеда
 Імам Саджад (6 січня 659 р. — 20 жовтня 712 р.) — 4-й імамітський імам 
 Імам Хаді (827 —868 ) — 10-й імамітський імам . 
 Імам Хасан Аскарі  (1 грудня 846 — 1 січня 874 ) — 11-й імамітський імам .